CARIFTA Games – międzynarodowe zawody lekkoatletyczne organizowane przez kraje należące do Karaibskiej Organizacji Wolnego Handlu (CARIFTA) rokrocznie począwszy od 1972 roku.

W zawodach startują sportowcy z dwóch kategorii wiekowych – juniorzy (do 20 lat) oraz juniorzy młodsi (do 17 lat).

Edycje

Przypisy

Bibliografia